Црква Светог цара Константина и царице Јелене може бити:

Босна и Херцеговина
 Црква Светог цара Константина и Јелене (Бочац)
 Црква Св. Цара Константина и Царице Јелене у Витковцима
 Храм Светог цара Константина и царице Јелене у Џимријама

Србија
 Црква Светог цара Константина и царице Јелене у Београду
 Црква Светог цара Константина и царице Јелене у Влашкој
 Црква Св. цара Константина и царице Јелене у Врбићу
 Црква Св. цара Константина и царице Јелене у Дебрцу
 Црква Светог цара Константина и Царице Јелене у Ивањици
 Црква Светог цара Константина и царице Јелене у Коретишту
 Црква Светог цара Константина и царице Јелене у Коцељеви
 Црква Светог цара Константина и царице Јелене у Љубишу
 Црква Св. цара Константина и царице Јелене у Наталинцима
 Храм Светог цара Константина и царице Јелене у Нишу
 Црква Светог цара Константина и царице Јелене у Овчи
 Црква Светог цара Константина и царице Јелене у Опарићу
 Црква Светог цара Константина и царице Јелене у Пожеги
 Црква Светих царева Константина и царице Јелене у Сврљигу